

Persoane
 Dave Spitz
 Leó Szilárd, din familia Spitz, înainte de schimbarea numelui
 Mark Spitz

Alte sensuri
 Spitz - grupă de câini de aport caracterizată prin blană lungă și densă, urechi ascuțite și coada încovoiată pe spate.

Vezi și 
 spiț - tip de ciocan sau daltă
 spiț - tip de lovitură în fotbal

Nume de familie germane
Nume de familie evreiești